Torrentius is een latinisering van de naam "van der Beek". Verschillende personen hebben deze naam gebruikt:

 Pieter van der Beke, cartograaf , geb 1500 ? 
 Johannes Torrentius, schilder geb. 1589 
 Liévin van der Beken (bisschop van Antwerpen) geb 1525